

Patronyme 

 José María Obando (1795-1861), militaire et un homme d'État Colombien ;
 Miguel Obando Bravo (1926-), cardinal nicaraguayen ;
 Eduardo Márquez Obando (1944-2020), footballeur péruvien ;
 Marvin Obando (1960-), footballeur costaricien ;
 Gregory Juel Brenes Obando (1988-), coureur cycliste costaricien ;

Toponyme 

Obando est une municipalité située dans le département de Valle del Cauca, en Colombie ;
Puebla de Obando est une commune d’Espagne, dans la province de Badajoz, communauté autonome d'Estrémadure ;
Obando est une municipalité de la province de Bulacan, aux Philippines.
Patronyme hispanique